Šarići je lahko:
 Šarići, Hrvaška
 Šarići, Črna gora